Роберт Мерилл:* Роберт Меррилл (1917—2004) — американский певец, баритон.
 Роберт Меррилл — американский актёр и модель.